Die First Division 1968/69 war die 30. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde Olympiakos Nikosia.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Tabellenletzte stieg ab.

Von 1966/67 bis 1972/73 war der Meister Zyperns automatisch aufstiegsberechtigt in die erste griechische Liga. Es war die Zeit, in der der griechisch-türkische Konflikt um die Insel auf dem Höhepunkt war und die Verbundenheit Griechenlands mit der Mittelmeerinsel sollte auf diese Weise dokumentiert werden.

Vereine

Abschlusstabelle 
Sieg = 3 Punkte – Remis = 2 Punkte – Niederlage = 1 Punkt

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 rsssf.com

1968
Fußballsaison 1968/69